Спиритуализм — духовность:

 Спиритуализм — философское учение.
 Спиритуализм — религиозное течение.